Нововоронинский — посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области. Входит в состав Спасского сельского поселения.

География 
Расположен в южной части района, на берегу реки Черной. Расстояние до районного центра, города Верхнеуральска, 15 км.

История 
Поселок основан казаками в 1902 в черте Верхнеуральского станичного юрта 2-го воен. отдела ОКБ (Верхиеурал. уезд Оренб. губ.), на дополнительном наделе поселка Воронинского (отсюда назв.). В 1927 появилась артель «Путь Октября».

Население 

(в 1926 — 80, в 1959 — 261, в 1970 — 561, в 1983 — 449, в 1995 — 370)

Улицы 
Верхняя улица
Зеленая улица
Молодежная улица
Набережная улица
Улица Новостройка
Савиновская улица
Солнечная улица
Улица Учителей
Чернореченская улица

Инфраструктура 
 ФАП
 Детский сад
 Дом культуры

Примечания 

Населённые пункты Верхнеуральского района